W pogoni za szczęściem (The Pursuit of Happyness) – autobiograficzna książka Chrisa Gardnera
 W pogoni za szczęściem (The Pursuit of Happyness) – amerykański film z 1971 roku
 W pogoni za szczęściem (Promised Land) – amerykański film z 1987 roku
 W pogoni za szczęściem (The Pursuit of Happyness) – amerykański film z 2006 roku, ekranizacja książki Gardnera
 W pogoni za szczęściem (The Secret Life of Us) – australijski serial telewizyjny z lat 2001–2005